Семь кораблей Королевского флота носили название HMS Royal Sovereign, еще один был запланирован, но переименован до спуска на воду:

 HMS Sovereign of the Seas (1637) — 102-пушечный линейный корабль 1 ранга, спущен в 1637 году. Перестроен в 1660 и переименован в Royal Sovereign, заново отстроен в 1685 году, сгорел в результате несчастного случая в 1697 году.
 HMS Royal Sovereign (1701) — 100-пушечный корабль 1 ранга, спущен в 1701 году. Прошел «большой ремонт» (1724−1728), настолько большой, что результат можно рассматривать как новый корабль. Разобран в 1768 году.
 HMS Royal Sovereign (1786) — 100-пушечный корабль 1 ранга, спущен в 1786 году. Был при Трафальгаре, переименован в Captain после перевода на рейдовую службу в 1825 году, разобран в 1841 году.
 HMS Royal Sovereign — яхта, заложена в 1804 году, разобрана в 1849 году.
 HMS Royal Sovereign — запланирован как 110-пушечный корабль 1 ранга. Заказан в 1833 году, переименован в Royal Frederick в 1839, затем Frederick William в 1860 году, перед спуском на воду. Превращен в учебный корабль, переименован Worcester в 1876 году, продан и затонул в 1948 году.
 HMS Royal Sovereign (1857) — 121-пушечный винтовой линейный корабль 1 ранга. Спущен в 1857 году. Перестроен в башенный броненосец 1861−1863, первый в Королевском флоте. Продан на слом в 1885 году.
 HMS Royal Sovereign (1891) — линкор додредноутного типа Royal Sovereign. Спущен в 1891 году, отправлен на слом в 1913 году.
 HMS Royal Sovereign (1915) — линкор типа Revenge, спущен в 1915 году. Был передан Советскому ВМФ в 1944 году и переименован в «Архангельск», в 1949 возвращен в Англию, отправлен на слом.